Shani peut faire référence à :

 Shani, divinité hindoue.

Patronyme 

 Lahav Shani (1989-), chef d'orchestre israélien ;
 Yaron Shani (1973-), réalisateur israélien.